Шёлковый путь 2021 () — международный ралли-рейд, этап серии «Шёлковый путь».

Этапы

Ссылки 

 https://silkwayrally.com/history/2021_ru/

Шёлковый путь (ралли)